Ряд китайских и корейских фамилий ( — «лошадь»;  — «лён»; ).
 Ма Буфан () — китайский полевой командир из числа «северо-западных Ма».
 Ма Бяо
 Ма Ван Кханг
 Ма Ваньци (1919—2014) — бизнесмен и политик Макао.
 Ма Вэнь
 Ма Джэ Юн (; 1987) — корейский прогеймер.
 Ма Дуаньлинь (, 1245—1325) — китайский историк и энциклопедист при династии Юань.
 Ма Ибо (род. 1980) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Ма Инлинь (馬英林, 1966) — епископ Куньмина, член Китайской Патриотической Католической Ассоциации.
 Ма Инцзю (馬英九, 1950) — президент Тайваня (Китайская Республика) с 20 мая 2008. Лидер партии Гоминьдан.
 Ма Кай (род. 1946) — китайский государственный деятель.
 Ма Кэ
 Ма Линь (; 1980) — игрок в настольный теннис.
 Ма Линь (военачальник) (, 1873—1945) — китайский полевой командир, глава правительства провинции Цинхай (1931—1938), брат Ма Ци.
 Ма Линь (футболист) (; 1962) — китайский футболист, футбольный тренер.
 Ма Лун (; 1988) — игрок в настольный теннис.
 Ма Минъюй (; 1972) — китайский футболист.
 Ма, Николя (род. 1980) — французский регбист.
 Ма Рейни
 Ма Синжуй (род. 1959) — китайский инженер аэрокосмической промышленности и политик, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района с 21 октября 2021 года.
 Ма Сянбо
 Ма Сяовэй (род. 1959) — китайский государственный и политический деятель, председатель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР с 19 марта 2018 года.
 Ма Сяотянь
 Ма Сяочунь
 Ма Фусян (, 1876—1932) — китайский военный и политик.
 Ма Фэн
 Ма Хуалун (马化龙, Ma Hualong; ? — 1871), один из руководителей Дунганского восстания в Шэньси и Ганьсу в 1862—1873.
 Ма Хуатэн (Пони Ма; р.1971) — китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Tencent.
 Ма Хуань (; около 1380 — около 1460) — участник плаваний Чжэн Хэ
 Ма Хунбинь (, 1884—1960) — китайский полевой командир из числа «северо-западных Ма»; племянник Ма Фусяна.
 Ма Хункуй (; 1892—1970) — китайский политический деятель и военачальник.
 Ма Хушань
 Ма Цзинь
 Ма Цзянь
 Ма Ци (, 1869—1931) — китайский полевой командир, с 1915 по 1928 годы был губернатором провинции Цинхай.
 Ма Ци — американо-гонконгский актёр.
 Ма Цичжи
 Ма Цюнь
 Ма Чжаньшань
 Ма Чжиюань (; около 1250 — между 1321 и 1324) — один из ведущих юаньских драматургов и поэтов.
 Ма Чжунъин
 Ма Чжэньшань (род. 1926) — тайваньский стрелок, участник летних Олимпийских игр 1964 года.
 Ма Шаоу
 Ма Юань (, 1190—1279) — китайский художник эпохи Сун.
 Ма Юнь (Джек Ма; р.1964) — китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
 Ма Яньсун (род. 1975) — китайский архитектор.
 Ма Яньхун (род. 1964) — китайская гимнастка, чемпионка мира и Олимпийских игр.

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Ма